Ringrichter wird der Kampfrichter unter anderem in folgenden Kampfsportarten genannt:
 Boxen und Shootboxen
 Sumō, siehe Gyōji
 Wrestling

Ringrichter beim Boxen 
Der Ringrichter ist der Schiedsrichter beim Boxen. Er steht zusammen mit den beiden Boxern im Ring und achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Falls unerlaubte Schlagtechniken verwendet werden, kann der Ringrichter die Boxer ermahnen. Bei wiederholter Ermahnung ist auch eine Disqualifikation möglich. Die Entscheidung wer den Kampf gewonnen hat, trifft nicht der Ringrichter, sondern die Punktrichter, welche außerhalb des Rings Ihre Plätze haben. Bei einem Niederschlag, wenn ein Boxer zu Boden geht, ist der Ringrichter damit befasst, den Boxer anzuzählen. Wenn dieser nach zehn Sekunden nicht wieder kampfbereit ist, ist der Kampf vorzeitig entschieden.

Siehe auch 

 Schiedsrichter
 Wertungsrichter

Einzelnachweise 

Schiedsrichterwesen